Haysville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Haysville (Kansas)
Haysville (Pennsylvania)